La Piazza dei Signori est le nom donné à plusieurs places en Italie :
  à Padoue ;
 Piazza dei Signori à Trévise ;
 Piazza dei Signori à Vérone ;
  à Vicence.